Az 1969-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét Rod Laver nyerte John Newcombe előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Bajnok)
  Tony Roche, (Elődöntős)
  Tom Okker, (Negyeddöntős)
  Ken Rosewall, (Harmadik kör)
  Arthur Ashe, (Elődöntős)
  John Newcombe, (Döntős)
  Clark Graebner, (Negyeddöntős)
  Cliff Drysdale, (Negyeddöntős)

  Roy Emerson, (Negyedik kör)
  Andres Gimeno, (Negyedik kör)
  Fred Stolle, (Negyedik kör)
  Richard Pancho Gonzales, (Negyedik kör)
  Raymond Moore, (Első kör)
  Bob Hewitt, (Első kör)
  Dennis Ralston, (Negyedik kör)
  Stan Smith, (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1969 a teniszben